Capella steht für:

 Capella, zeitweilig gültige Gattungsbezeichnung der Sumpfschnepfen, siehe Bekassinen#Systematik
 Capella (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Capella (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 Capella (Satelliten), eine Konstellation von Erdbeobachtungssatelliten
 Capella (Stern), Hauptstern des Sternbilds Fuhrmann
 Capella-Orkan, schwerer Sturm in Mitteleuropa im Jahr 1976
 Capella Rocks, Gebirgskamm im Palmerland, Antarktika
 Mazda Capella, ein Automodell

Orte:
 Capella (Huesca), spanischen Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Aragonien
 Capella (Queensland), Ort in Queensland

Software:
 Capella (Notensatzprogramm), proprietäres Notensatzprogramm

Schiffe:
 Capella (Schiff, 1943), Betonschiff
 Capella (Schiff, 1944), ehemaliger Kriegsfischkutter KFK 334
 Capella (Schiff, 1957), niederländisches Frachtschiff
 Capella (Schiff, 1961), deutsches Küstenmotorschiff
 Capella (Schiff, 2004), deutsches Vermessungsschiff

Musikensembles:
 Capella Concertante, Bläserquintett aus Österreich
 Capella vocalis, deutscher Knabenchor

Capella ist der Familienname folgender Personen:
 Gaius Herennius Capella, römischer Konsul 119
 Richard de Capella († 1127), Bischof von Hereford
 Galeazzo Flavio Capella (1487–1537), italienischer Schriftsteller und Staatsmann
 Martianus Capella, römischer Enzyklopädist des 5. oder frühen 6. Jahrhunderts
 Andrea Capella (* 1978), italienischer Squashspieler

Siehe auch:
 A cappella
 Cappella (Begriffsklärung)
 Capela
 Capilla